

Geografia 
 Poros – comune della Grecia nella periferia dell'Attica
 Poros – isola del golfo Saronico.
 Poros – frazione nell'isola di Cefalonia
 Poros – sovrano indiano contro cui combatté Alessandro Magno.

Architettura

Poros – pietra calcarea locale utilizzata nell'architettura e scultura arcaica dell'antica Grecia.

Letteratura 
 Poros – fiume della Terra di Mezzo, l'universo immaginario fantasy creato da J.R.R. Tolkien.

Mitologia 
Poros è un personaggio della mitologia greca e romana.

Pagine correlate 

 Poro